Діта фон Тіз (англ. Dita von Teese, справжнє ім'я Хізер Рене Світ, англ. Heather Reneé Sweet; нар. 28 вересня 1972, Рочестер, Мічиган, США) — американська модель.
 Бруно Діта (алб. Bruno Dita, нар. 18 лютого 1993, Тирана) — албанський футболіст.